Muk kan avse:
 Muk – en pokémon, se Lista över Pokémon
 MUK – en förkortning för Marinens ungdomsmusikkår

Geografi

Thailand 

 Mukdahan, provinshuvudstad, 

Robotskapade Thailandförgreningar